Сборная Андалусии по футболу является региональной сборной Андалусии, Испания. Не является ни членом ФИФА, ни членом УЕФА. Она играет только товарищеские матчи.

Мысль о создании сборной родилась в 1928 году. В 1929 году Андалусия сыграла товарищский матч с аргентинским клубом «Бока Хуниорс».

После игры со сборной Парагвая в 1965 году Андалусия не выступала до 1990 года.

Матчи со сборными других стран/территорий

Ссылки 
 

Андалусия
Андалусия
Футбол в Андалусии